Халдун () — арабское имя. По написанию близко к имени Халид.
Танер, Халдун (1915—1986) — туреций писатель. драматург, журналист.
Ибн Халдун (1332—1406) — мусульманский философ, социальный мыслитель, историк, автор трудов.

См. также 
Бурхан-Халдун (см. Бурхан-Халдун#Этимология)

Арабские имена